La Liga Norte de rugby es una de las ligas regionales que conforman el tercer nivel del rugby en España, por debajo de la División de Honor B de Rugby. Hay liga masculina y femenina. Es gestionada por la Federación de Rugby del Principado de Asturias, la Federación Cántabra de Rugby y la Federación de Rugby de Castilla y León.

Se compone de dos categorías:
Primera División
Segunda División

Primera División 
La Primera División está formada por diez equipos en un grupo único.

Segunda División 
La Segunda División está formada por trece equipos divididos en dos grupos por proximidad geográfica.

Ascensos y descensos 
 Promoción de ascenso de los dos primeros clasificados de la Primera División a la División de Honor B.
 Descenso directo a la Segunda División del último clasificado de la Primera División

Referencias

Enlaces externos 
Liga Norte. Federación de Rugby del Principado de Asturias  

Campeonatos de rugby entre clubes de España